Појам Маргарета Бургундска (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Маргарета Бургундска,
 Маргарета Бургундска, краљица Француске,
 Маргарета Бургундска, дофина од Француске,
 Маргарета Бургундска, војвоткиња Баварске,
 Маргарета од Јорка